Roanoke – wyspa w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna
 Roanoke – XVI-wieczna  kolonia angielska na powyższej wyspie
 Roanoke – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanach Karolina Północna i Wirginia
Miejscowości w USA:
 Roanoke – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Randolph
 Roanoke – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Roanoke – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Roanoke – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Jefferson Davis
 Roanoke – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
 Roanoke – miasto w stanie Wirginia
Gminy w USA:
 Roanoke () – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Roanoke () – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton
 Roanoke () – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Warren
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Roanoke () – w stanie Wirginia
Zobacz też:
 American Horror Story: Roanoke – szósty sezon serialu American Horror Story